Stephen Lang (1952-) est un acteur américain.
 Stephen Lang (1987-) est un footballeur suisse.
 Stephen Lang est un personnage de Marvel Comics.